Peter Simpson peut désigner :
 Peter Simpson (1904-1974), footballeur écossais ;
 Peter Simpson (1945-), footballeur anglais.

Voir aussi